

Onomastica 

 Naoto – nome proprio di persona giapponese maschile e femminile

Astronomia 

 6025 Naotosato – asteroide della fascia principale scoperto nel 1992, chiamato così in onore dell'astrofilo giapponese Naoto Satō

Persone 
 Naoto – attore e cantante giapponese
 Naoto – bassista del gruppo musicale giapponese exist†trace